Andrew Adams (congresista) (1736–1797), Congresista
 Andrew Leith Adams (1827–1883), metge, naturalista i geoleg escocès
 Andy Adams (escriptor) (1859–1935), escriptor americà
 Andy Adams (pseudònim), pseudònim de diversos escriptor d'una sèrie de novel·les protagonitzades per Biff Brewster
 Andrew Adams (cineasta), cineasta americà